

Адамсвілл — місто, штат Алабама
 Адамсвілл — місто, штат Теннессі
 Адамсвілл — селище, штат Огайо
 Адамсвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія